Bunte steht für:

 Bunte, deutsche Wochenzeitschrift
 Johann Bunte, deutsches Bauunternehmen

Bunte ist der Familienname folgender Personen:
 Andreas Bunte (* 1970), deutscher Filmemacher und Installationskünstler
 Anne Bunte (* 1962), deutsche Ärztin

 Carl Gustav Bunte (1879–1944), deutscher Chemiker
 Carsten Bunte (* 1969), deutscher Filmproduzent, Animator und Drehbuchautor
 Eberhard Knödler-Bunte (* 1945), deutscher Kommunikationswissenschaftler und Autor
 Friedrich Bunte (1858–1901), deutscher Gewerkschafter
 Hans Bunte (1848–1925), deutscher Chemiker

 Johann Friedrich Bunte (1769–1843), deutscher Komponist und Dirigent
 Michael Bunte (* 1964), deutscher Fußballspieler
 Stephanie Bunte (* 1989), deutsche Fußballspielerin
 Wolfgang Bunte (* 1924), deutscher Judaist

Siehe auch:
 Bunde (Begriffsklärung)